Mogami – japoński krążownik typu Yodo z 1908
 Mogami – japoński krążownik typu Mogami z 1934
 Mogami – typ japońskich ciężkich krążowników
 Mogami – jeden z japońskich rodów
 Mogami – miasto japońskie, położone w Prefekturze Yamagata
 Mogami – rzeka w Japonii
 Powiat Mogami - powiat w Japonii, w prefekturze Yamagata